La ville de Bangkok, en Thaïlande, est divisée en 50 circonscriptions nommées khet ().

Ces khet sont parfois nommés amphoe car il s'agit des circonscriptions de  (en dessous de la province ; Bangkok étant également une province).

Voir aussi 
 Subdivision de la Thaïlande

Notes et références